Данный список содержит перечень лиц, награждённых орденом Белой звезды на цепи.

Цепь ордена Белой звезды () — высшая степень эстонского ордена Белой звезды.

Орден Белой звезды был учреждён 7 октября 1936 года для награждения государственных служащих и служащих местных самоуправлений за заслуги в области экономики, образования, науки, культуры, спорта или другой общественной сфере деятельности. Орден был учреждён в 7 степенях и 3 медалях, высшей степенью являлась цепь ордена.

5 мая 1994 года орден Белой звезды был восстановлен в 5 степенях и 1 медали. Цепь ордена была восстановлена 16 мая 1995 года.

Первая цепь ордена Белой звезды была вручена Президенту Эстонии Константину Пятсу при вступлении его в должность президента. Все остальные цепи ордена были вручены главам иностранных государств. Фактически, цепь ордена Белой звезды выполняет роль дипломатической церемониальной награды, «в знак дружбы» вручаемой главам государств во время их визитов в Эстонию или иностранных визитов президента Эстонии.

Всего в период 1936—1940 годов было вручено 7 цепей, в период 1995—2021 годов — 11 цепей.

Кавалерам цепи ордена Белой звезды вручается золотая цепь со знаком ордена и золотая нагрудная звезда, а также широкая чрезплечная лента и знак 1-го класса ордена. До 1940 года вручалась лента от степени «Специальная большая лента» (красная с золотыми полосками по краям), которая не была восстановлена в 1994 году.

Эскизы знаков ордена были разработаны в 1936 году художником Паулем Лухтейном ().

Кавалеры

Источники 
Официальные источники

Литературные источники

Литература

Ссылки

См. также 
 Список кавалеров ордена Государственного герба старших степеней
 Список кавалеров ордена Креста земли Марии на цепи
 Список кавалеров ордена Эстонского Красного Креста 1 класса

 
Белой звезды